Les championnats de Tunisie d'escrime 2009 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2008-2009 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Liste des épreuves 
 Épée masculine et épée féminine 
 Fleuret masculin et fleuret féminin 
 Sabre masculin et sabre féminin

Deux journées sont organisées pour chaque discipline.

Podiums

Épée

Hommes

Femmes

Fleuret

Hommes

Femmes

Sabre

Hommes

Femmes 

2009
Escrime en 2009
Compétition d'escrime à Tunis
Escrime